Dida (gênero) - de traças
Dia Internacional dos Direitos Animais

Futebolistas 
Edvaldo Alves de Santa Rosa, atacante do Flamengo e da Seleção Brasileira (entre 1953 e 1966), nascido em 1934.
Marco Aurélio Morais dos Santos, ex-futebolista brasileiro nascido em 1965.
Nelson de Jesus Silva, ex-goleiro da Seleção Brasileira, nascido em 1973.

Desambiguações de esportes